SFSR puede referirse a:

 República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Nombre de la nación de Rusia en la Unión Soviética.
 Síndrome de la fase del sueño retrasada, Nombre de un trastorno del sueño.